Bleibel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Bleibel (1832–1880), deutscher Fotograf
 Wolfgang Bleibel (* 1955), deutscher Jazz-Saxophonist